Рамон Агилар има више значења:

 Рамон Агилар (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Рамон Агилар (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику